PHP — аббревиатура:
 PHP — язык программирования
 PHP Data Objects — расширение для PHP, предоставляющее интерфейс для доступа к различным базам данных.
 PHP Development Tools интегрированная среда разработки приложений на языке программирования PHP.
 PHP Expert Editor — редактор для PHP, Perl, Python, HTML, JavaScript.
 PHP License — лицензия на свободное программное обеспечение.
 PHP Magazin — немецкоязычный компьютерный журнал.
 PHP-Fusion — система управления содержимым.
 PHP-GTK — расширение языка программирования PHP для разработки ПО с графическим интерфейсом с использованием GTK+.
 PHP-Nuke — популярная система управления веб-содержимым.
 PHP-Qt — кросс-платформенная библиотека для разработки ПО с графическим интерфейсом для ПО Qt.
 PHP-инъекция — один из способов взлома веб-сайтов, работающих на PHP.
 .php — расширение файла на языке программирования PHP.
 PHP — обозначение филиппинского песо согласно общероссийскому классификатору валют.
 PHP (Penultimate Hop Popping) — одна из функций роутеров в сетях MPLS.
 PHP (:en:Parents Helping Parents) — некоммерческая организация, организующая группы взаимной поддержки.
 РНР — Румынская Народная Республика